North Cape může být:

místopisné jméno
 North Cape – anglické exonymum pro Nordkapp (Severní mys),
 North Cape (Nový Zéland) – mys na Severním ostrově,
 North Cape (ostrov prince Edwarda) – nejsevernější mys ostrova prince Edwarda,

jiný význam
 North Cape (loď) – havarovaná cisternová loď.

Související články 
 Severní Kapsko – provincie Jihoafrické republiky
 Severní mys (rozcestník)

Rozcestníky - místopisné jméno